Příjmení Sadílek, přechýleně Sadílková nese více různých osobností:

 František Sadílek (1851–1933) – česko-americký podnikatel a politik žijící v Nebrasce
 Frank Sadilek (1934–1971) – americký motorkář českého původu, autor loga klubu Hells Angels
 Jan Sadílek (1884–1940) – československý legionář, člen ON, vydavatel ilegálního časopisu V boj a organizátor přechodů lidí přes hranice protektorátu do emigrace
 Jakub Sadílek (* 1978) – český římskokatolický kněz a františkánský provinciál
 Jaroslav Sadílek (krasobruslař) (1914-1993) – český krasobruslař
 Jaroslav Sadílek (režisér) (1906-1943) – český herec, divadelní režisér, dirigent a skladatel popravený nacisty za odboj
 Lukáš Sadílek (* 1996) – český fotbalista, bratr Michala
 Michal Sadílek (* 1999) – český fotbalista, bratr Lukáše
 Vladimír Sadílek (* 1963) – český fotbalista, obránce

 ženská varianta s přechýlením
 Božena Sadílková (1872–???) – česká pedagožka a spisovatelka (pseudonym Valičová)
Kateřina Sadílková (* 1966) – česká manažerka
 Olga Šťastná-Sadílková (1878–1952) – česko-americká lékařka žijící v Nebrasce, dcera Františka Sadílka

Podobné příjmení 
 Sadil

Česká příjmení